Tschaplygin steht für:

 Juri Alexandrowitsch Tschaplygin (* 1951), sowjetisches Physiker
 einen sowjetischen Aerodynamiker, siehe Sergei Alexejewitsch Tschaplygin
 Waleri Andrejewitsch Tschaplygin (* 1952), sowjetischer Radrennfahrer
 eine nach Sergei Alexejewitsch Tschaplygin benannte Stadt in der Oblast Lipezk (Russland), siehe Tschaplygin
 einen nach Sergei Alexejewitsch Tschaplygin benannten Asteroiden, siehe (4032) Chaplygin
 eine exakt linearisierte Potentialgleichung einer stationären ebenen Gasströmung, siehe Tschaplygin-Gleichung